Sidler ist ein vornehmlich schweizerischer, aber auch südwestdeutscher Familienname.

Herkunft des Namens 
Der Familienname Sidler war ursprünglich eine Berufsbezeichnung für jemanden, der Stühle, Sitzgelegenheiten herstellt. Er ist eine Ableitung zu althochdeutsch sidila beziehungsweise mittelhochdeutsch sidel(e) «Sitz, Sessel, Bank», woher noch heute schweizerdeutsch Sidele «Stabelle». Alteinheimisch, das heisst schon vor 1800 eingebürgert, sind die Familien Sidler in den Kantonen Aargau (Dietwil), Luzern (13 Gemeinden), Solothurn (Riedholz), Schwyz (Küssnacht am Rigi), Zug (3 Gemeinden) und Zürich (5 Gemeinden) sowie in den baden-württembergischen Kreisen Ortenaukreis und Zollernalbkreis.

Namensträger 
 Alfred Sidler (1846–1914), Schweizer Postdirektor
 Erich Sidler (* 1965), Schweizer Theaterregisseur
 Eugen Meyer-Sidler (1910–2000), Schweizer Heimatforscher
 Fritz Sidler (1931–2006), Schweizer Fußballspieler

 Gerhard Sidler (1928–2015), Schweizer Architekt und Stadtplaner
 Heinrich Schweizer-Sidler (1815–1894), Schweizer Klassischer Philologe
 Ivo Sidler (* 1969), Schweizer Musiker, siehe Ivo (Musiker)
 Karl Sidler (1875–1930), deutscher Jurist und Politiker
 Silvan Sidler (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Theodor Sidler (1853–1912), Schweizer Hoteldirektor
 Viktor Sidler (1934–2013), Schweizer Filmwissenschafter

Siehe auch 
 Siedler (Begriffsklärung)
 Sittler

Einzelnachweise 

Familienname